Alstrup (parochie, Farsø)
Alstrup (parochie, Jammerbugt)